Littauer ist der Familienname folgender Personen:

 Lucius Littauer (1859–1944), US-amerikanischer Politiker
 Raphael Littauer (1925–2009), US-amerikanischer Physiker
 Rudolf Max Littauer (1905–2002), deutsch-US-amerikanischer Jurist